Franz Simmler ist der Name folgender Personen:

* Franz Simmler (Unternehmer) (1901–1991), deutscher Unternehmensgründer 
 Franz Simmler (Germanist) (1942–2020), deutscher Germanist 
 Franz Joseph Simmler (1846–1926), deutscher Bildhauer, Maler und Altarbauer